Huesa del Común kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huesa del Común (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Huesa del Común (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar